Argentina deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1900 i Paris og har deltaget ved samtlige sommer-lege siden bortset fra 1904 og 1912; desuden deltog landet i boykotten i 1980. Landet debuterede i vinterlege i 1928 i St. Moritz.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Argentinas OL-statistik  på Sports-reference.com

Argentina ved sommer-OL
Argentina ved vinter-OL
OL